Le district ( prononcé ) est un niveau administratif en Turquie. Le maillage des districts, qui couvre l'intégralité du territoire, est constitué soit de localités de taille moyenne entourées de localités plus petites, soit de portions de villes plus grandes. Les districts sont administrés par des sous-préfets (). Le district porte usuellement le même nom que la capitale du district (à l'exception des districts d'Antakya (à Hatay), d'İzmit (à Kocaeli) et d'Adapazarı (à Sakarya). Cependant les évolutions territoriales récentes tendent à scinder ces districts (dénommés , des centres) en de nouveaux districts, si bien qu'en 2015 il n'y a plus que  portant le nom du siège de leur province. Les  de Turquie sont divisées, en 2015, en . Aux débuts du régime républicain comme dans l'Empire ottoman, l'unité correspondante était le kaza.

Les données démographiques datent de 2000. Celles concernant les districts créés après cette date ne sont pas prises en compte ci-dessous.

Références 

 
Droit en Turquie